Marienhöh ist der deutsche Name von Orten, die heute in Polen und Russland liegen:
 Marienhöh, Kreis Neustettin, Pommern: Świętno (Grzmiąca) im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Marienhöh, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Sewerny (Kaliningrad, Bagrationowsk) im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Marienhöh, Kreis Schlochau, Pommern: Miłachowo (Debrzno), Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Marienhöhe